Königsberger Straße steht für:

 Königsberger Straße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lichterfelde
 Königsberger Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bühlau (Dresden)
 Königsberger Straße (Frankfurt), siehe Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main
 Königsberger Straße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Bramfeld
 Königsberger Straße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Wichlinghausen-Nord

 Königsberger Straße (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kaliningrader Hochstraßen